Carmignanesi – abitanti di Carmignano di Brenta
Carmignanesi – abitanti di Carmignano